Franklin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Franklin naturalist 
 James Franklin